Нина Нунис (; род. 3 декабря 1985 года, Уэстон, штат Флорида, США) — американский боец смешанных боевых искусств, выступавшая под эгидой «UFC» в женской минимальной весовой категории.
На 21 декабря 2020 года занимает 5 строчку в рейтинге минимального веса UFC и 11 строчку в женском рейтинге вне весовых категорий. В апреле 2021 года официально поменяла фамилию с Ансарофф на Нунис. В августе 2022 года объявила о завершении карьеры.

Биография 
Ансарофф родилась и выросла в Уэстоне, штат Флорида. Её бабушка и дедушка по материнской линии родом из Северной Македонии. Во время учёбы в средней школе Лейк-Ридж обучалась борьбе.

Профессиональный спорт 
Ансарофф начала заниматься тхэквондо в возрасте 6 лет. Она начала заниматься смешанными единоборствами в 2009 году, чтобы похудеть и поддерживать форму после аварии на мотоцикле. Она дебютировала на профессиональном уровне в 2010 году и набила рекорд 5-3, прежде чем присоединиться к Invicta FC.

Invicta FC 
Ансарофф дебютировала в промоушене в бою против Муны Холланд 7 декабря 2013 года на Invicta FC в 7. Ансарофф победила техническим нокаутом в третьем раунде.

Карьера в UFC 
Нунис дебютировала в Ultimate Fighting Championship (UFC) в бою против Джулианы Лимы 8 ноября 2014 года на UFC Fight Night 56. Ансарофф проиграла бой единогласным решением судей.

Ожидалось, что Нунис встретится с Роуз Намаюнас 23 мая 2015 года на UFC 187. Нина провалила взвешивание с первой попытки, набрав 4 фунта лишнего веса. После того, как она не предприняла никаких попыток согнать вес, она была оштрафована на 20 процентов гонорара, которые достались Роуз Намаюнас. Однако в день мероприятия врачи UFC сняли Нунис с боя после того, как она заболела гриппом. В результате Намаюнас осталась без соперника и была снята с турнира.

В следующем бою Нунис встретилась с Жюстин Киш на UFC 195 2 января 2016 года. Она проиграла бой единогласным решением судей.

Нунис встретилась с Джослин Джонс-Либарджер на UFC Fight Night: Родригес против Пенна 15 января 2017 года. Она выиграла бой удушающим приёмом в третьем раунде.

Нунис встретилась с Анджелой Хилл на UFC Fight Night: Порье против Петтиса 11 ноября 2017 года.[22] Она выиграла бой единогласным решением судей.

Нунис встретилась с Рандой Маркос 28 июля 2018 года на UFC on Fox: Альварес против Порье 2. Она выиграла бой единогласным решением судей.

Нунис встретилась с Клаудией Гадельей 8 декабря 2018 года на UFC 231. Она выиграла бой единогласным решением судей.

Нунис встретилась с Татьяной Суарес 8 июня 2019 года на UFC 238. Она проиграла бой единогласным решением судей.

10 октября 2019 года Нунис объявила, что приостановит свою карьеру в смешанных единоборствах, чтобы попытаться родить своего первого ребенка. Попытки увенчались успехом, так как в марте 2020 года ее супруга Аманда Нунис объявила, что пара ожидает своего первенца, который родится позже в этом году. Нина Нунис родила дочь в сентябре 2020 года.

Нунис встретилась с Маккензи Дерн 10 апреля 2021 года на UFC on ABC 2. Она проиграла бой рычагом локтя в первом раунде.

Нунис должна была встретиться с Амандой Лемос 18 декабря 2021 года на UFC Fight Night 199. Однако Нунис была снята с боя по нераскрытой причине, и ее заменила Анджела Хилл.

Переход в наилегчайший вес 

Нунис должна была встретиться с Синтией Кальвилло в поединке в наилегчайшем весе 9 июля 2022 года на UFC на ESPN 39. Однако в день мероприятия Нунис снялась из-за болезни, и бой был первоначально отменен, но в конечном итоге перенесен на UFC на ESPN 41 13 августа 2022 года. Нунис выиграла бой раздельным решением судей, а после боя объявила о завершении карьеры.

Личная жизнь 
Ансарофф состоит в браке со своей коллегой-бойцом UFC Амандой Нунис, действующей чемпионкой UFC в легчайшем и полулегком весе среди женщин. 6 марта 2020 года она объявила о беременности. 24 сентября 2020 года Нина родила дочь Риган Энн Нунис. В апреле 2021 года она начала использовать фамилию Нунис в UFC. Ее бой 10 апреля против Маккензи Дерн стал ее первым боем под новой фамилией.

Статистика 

| Победа
| align=center| 11-7
|  Синтия Кальвильо
| Раздельное решение
| UFC on ESPN: Вера vs. Крус
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Диего, Калифорния,США
| Бой в наилегчайшем весе. После боя объявила о завершении карьеры. 
|-
| Поражение
| align=center| 10-7
|  Маккензи Дерн
| Болевой приём (рычаг локтя) 
| UFC on ABC: Веттори vs. Холланд
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:48
| Лас-Вегас, Невада,США
|
|-
| Поражение
| align=center| 10-6
|  Татьяна Суарес
| Единогласное решение
| UFC 238
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Чикаго, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-5
|  
| Единогласное решение
| UFC 231
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Торонто, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 9-5
|  
| Единогласное решение
| UFC on Fox: Alvarez vs. Poirier
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Калгари, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 8-5
|  
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Норфолк, Вирджиния, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-5
|  
| Сдача (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Rodriguez vs. Penn
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:39
| Финикс, Аризона, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-5
|  
| Единогласное решение
| UFC 195
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-4
|  
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Shogun vs. Saint Preux
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Уберландия, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 6-3
|  
| Нокаут (удары)
| Invicta FC 7: Honchak vs. Smith
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:54
| Канзас-Сити, Миссури, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-3
|  
| ТКО (удар ногой и добивание)
| Premier Fight League 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:25
| Серринья, Баия, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 4-3
|  
| Нокаут (удары)
| Centurion Fights
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:14
| Сент-Джозеф, Миссури, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-3
|  
| Сдача (рычаг локтя)
| Wild Bill’s Fight Night 51
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:00
| Дулут, Джорджия, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-3
|  
| Нокаут (удары)
| The Cage Inc.: Battle at the Border 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:52
| Генкинсон, Северная Дакота, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-3
|  
| Сдача (удушение сзади)
| The Cage Inc.: Battle at the Border 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:18
| Генкинсон, Северная Дакота, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-2
|  
| Единогласное решение
| Crowbar MMA: Spring Brawl 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гранд-Форкс, Северная Дакота, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 1-1
|  Карла Эспарса
| Раздельное решение
| Crowbar MMA: Winter Brawl
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гранд-Форкс, Северная Дакота, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
|  
| Единогласное решение
| Crowbar MMA: Fall Brawl
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Фарго, Северная Дакота, США
|
|-
|}

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США